Ле́сколовское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Всеволожского района Ленинградской области. Административный центр — деревня Верхние Осельки.

Образовано 1 января 2006 года, включило в себя всю территорию бывшей Лесколовской волости.

Глава муниципального образования — Михеев Андрей Леонидович, глава администрации — Сазонов Александр Александрович.

Географические данные 
 Общая площадь: 16 381 га.
 60 % площади занимают леса Токсовского и Морозовского военного парклесхозов — леса первой категории, 30 % — заболоченные леса. Земли, находящиеся в ведении поселения составляют 735 га, из них 225 га находятся в личном подсобном хозяйстве граждан и 205 га находятся под индивидуальным жилищным строительством жителей поселения.
 Нахождение: северная часть Всеволожского района.
 Граничит:
 на севере с Куйвозовским сельским поселением.
 на востоке и юге с Токсовским городским поселением.
 на западе с Агалатовским сельским поселением.
 
По территории поселения проходят автодороги:
  «Сортавала» (Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола»)
  (Скотное — Приозерск)
  (Санкт-Петербург — Матокса)
  (Новое Токсово — Керро)
  (подъезд к ст. Пери)
  (подъезд к дер. Кискелово)
  (подъезд к дер. Хиттолово)
  (подъезд к птицефабрике «Невская»)
 Протяженность дорог:
 Регионального значения — 56,1 км
 Поселенческих дорог — 22,4 км
 Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 50 км.
 По территории поселения проходит железная дорога Приозерского направления.

История 
В начале 1920-х годов в составе Куйвозовской волости Петроградского уезда Петроградской губернии был образован Лесколовский сельсовет.

В августе 1927 года Лесколовский сельсовет вошёл в состав Куйвозовского финского национального района Ленинградской области (позднее переименованного в Токсовский финский национальный район).

В ноябре 1928 года Лесколовскому сельсовету присоединён Осельковский сельсовет.

22 февраля 1939 года Токсовский финский национальный район был ликвидирован, Лесколовский сельсовет вошёл в состав Парголовского района.

3 апреля 1954 года Парголовский район был упразднён, Лесколовский сельсовет вошёл в состав Всеволожского района.

По данным 1973 года центр Лесколовского сельсовета был перенесен в деревню Верхние Осельки.

18 января 1994 года постановлением главы администрации Ленинградской области № 10 «Об изменениях административно-территориального устройства районов Ленинградской области» Лесколовский сельсовет, также как и все другие сельсоветы области, преобразован в Лесколовскую волость.

1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 17-оз от 10 марта 2004 года образовано Лесколовское сельское поселение, в его состав вошла территория бывшей Лесколовской волости.

Население

Состав сельского поселения

Экономика 
На территории муниципального образования осуществляют свою деятельность:
 ОАО «РЖД» (ПМС-29)
 ЗАО «Птицефабрика Невская»
 ООО Птицефабрика «Новая Невская»
 ООО «Петромикс»
 АОЗТ «Ласп»
 ЗАО «Ручьи»
 ОАО «ЛЖО»
 ОАО «Водотеплоснаб»
 ГТМ «Котлосервис»
 ЗАО «Дуал»
 ООО «Союз-Т»
 ООО «Виктория»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования

Сельские поселения Ленинградской области
Муниципальные образования Всеволожского района